La silla vacía puede referirse aː

 La Silla Vacía, un sitio web de información de Colombia.
 La silla vacía, una película mexicana de 1982 dirigida por Fernando Curiel.